Ири́на Алекса́ндровна Зи́льбер (18 ноября 1983, Свердловск, РСФСР, СССР) — российская гимнастка. Олимпийская чемпионка игр в Сиднее.

Биография 
Подопечная заслуженного тренера России Натальи Горбулиной. Окончила Московское училище олимпийского резерва № 1. Выступала за МГФСО и ВФСО «Динамо» (Екатеринбург). В сборную команду России входила с 1994 года.

Заслуженный мастер спорта (1999). Чемпионка мира в групповых упражнениях (1998, 1999). Серебряный призёр Чемпионата Европы 1999 года.

На летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году завоевала золотую медаль в групповых упражнениях.

В 2001 году была награждена Почётным Знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Кавалер ордена Дружбы.

Примечания

Литература 
 

Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Гимнастки (художественная гимнастика) России
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)
Заслуженные мастера спорта России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике
Чемпионки мира по художественной гимнастике